Молл:
 Молл (; торговый центр) — группа предприятий торговли, управляемых как единое целое и находящихся в одном здании или комплексе зданий.

Фамилия 
 Молл, Виктор Павлович (1901—1989) — русский поэт, художник-график.
 Молл, Ги (1910—1934) — французский автогонщик.
 Молл, Джорджия (род. 1938) — итальянская певица, актриса, телеведущая, модель.
 Этелвалд Молл (ум. 765) — король Нортумбрии, правил в 759—765 годах.

См. также 
 Мол
 Молль
 Моль